

Astronomia
 7845 Mckim – asteroide della fascia principale

Persone
 Charles Follen McKim – architetto statunitense
 Edwin McKim – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Josephine McKim – nuotatrice statunitense
 Leonora Jackson McKim – violinista statunitense
 Robert McKim – attore statunitense